Navnet Strandberg kan henvise til flere forskellige artikler:

Personer 
 Strandberg, Carl Wilhelm August – svensk forfatter og journalist
 Strandberg, Göran – svensk musiker og højskolelærer
 Strandberg, Hilma Angered – svensk skribent
 Strandberg, Julius – dansk forlægger og digter; stifter af Strandbergs Forlag

Virksomheder 
 Strandberg – dansk supermarkedskæde, nu overtaget af SuperBest
 Strandbergs Forlag – dansk forlag

Danske efternavne
Svenske efternavne